Каракокша:
 Каракокша — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Каракокша — река на Восточном Алтае, приток Саракокши.